Чемпионат Украины по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезон 2015/2016 — 25-й чемпионат Украины по футболу. Титульный спонсор Пари-Матч.

Сезон начался 14 июля 2015 года, матчем за Суперкубок Украины между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо», в котором победу со счетом 2:0 одержали «горняки»

Чемпионат Украины 2015 стартовал 17 июля 2015 года, матчем между запорожским «Металлургом» и луганской «Зарёй» (0:6)

Регламент 
Еврокубковая квота
 В Лигу чемпионов напрямую попадает одна команда — чемпион. Команда, занявшая второе место, играет квалификацию, начиная с третьего отборочного раунда;
 В Лигу Европы попадают команды, занявшие места с третьего по четвёртое и победитель Кубка Украины. Если победитель Кубка Украины занял место с первого по четвёртое, то в Лигу Европы попадает команда, занявшая пятое место.
Повышение и понижение в классе
 Премьер-лигу покидает команда, которая заняла последнее (14-е) место в чемпионате.
 Если команда Премьер-лиги исключена из соревнований и при этом заняла место выше последнего, то её место занимает команда занявшая последнее (14-е) место.
 Один клуб из Первой лиги, занявший 1-е место, повышается в классе при наличии аттестата ФФУ.
 Если команда Первой лиги, занявшая 1-е место, отказалась от участия в Премьер-лиге, то её место занимает команда, занявшая следующее место, но не ниже четвёртого.
 В случае, если возникают непредвиденные Регламентом ситуации, решение о составе участников принимает Исполнительный комитет ФФУ, основываясь на предложениях УПЛ.
Распределение мест в турнирной таблице
 При равенстве очков в первую очередь учитывается: 1) разница забитых и пропущенных мячей; 2) большее количество забитых мячей.
 При равенстве вышеприведенных показателей принимаются во внимание очные встречи, а именно: 1) большее количество очков в очных встречах; 2) лучшая разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах; 3) большее количество забитых мячей в очных встречах.
 Если две команды набрали одинаковое наибольшее количество очков во всех матчах, то чемпион Украины определяется в Золотом матче между этими командами на нейтральном поле.
Дисциплинарные санкции
 Игроки пропускают 1 матч после получения 4-х жёлтых карточек. Эти дисквалификации осуществляются автоматически (без решения КДК ФФУ) в рамках соответствующих соревнований.
 За две жёлтые карточки, полученные в разных матчах Кубка, игрок автоматически пропускает один матч в Кубке.
 Две жёлтые карточки в одном матче учитываются как красная карточка и не идут в учёт предупреждений.
 За прямую красную карточку, полученную за «фол последней надежды» футболист автоматически пропускает 1 матч в рамках данного турнира.
 Во всех других случаях при получении красной карточки отстранение начинается с момента удаления игрока с поля и действует до решения КДК ФФУ и окончания действия отстранения.
 После окончания соревнований жёлтые карточки, а также дисквалификации, полученные за жёлтые карточки, аннулируются.
 Во всех других случаях дисквалификации переносятся на следующий сезон.
 При переходе из одного клуба Премьер-лиги в другой жёлтые и красные карточки не аннулируются.
 При переходе отстраненного игрока из клуба ПФЛ или клуба из другой страны в клуб Премьер-лиги отстранения не аннулируются.
 Клуб обязан самостоятельно вести учёт предупреждений и удалений, а также дисциплинарных санкций.

Участники 
По итогам сезона 2014/15 премьер-лигу покинули футбольные клубы:

 «Ильичёвец» (Мариуполь)— 14-е место в турнирной таблице 
 «Металлург» (Донецк) — 10-е место в турнирной таблице (расформирован) 

Из Первой лиги 2014/15 квалифицировались футбольные клубы:

 ФК «Александрия» — 1-е место в турнирной таблице 
 «Сталь» (Днепродзержинск) — 2-е место в турнирной таблице 

Днепродзержинская «Сталь» включена в состав премьер-лиги вместо донецкого «Металлурга», в соответствии с решением Исполкома ФФУ от 16 июля 2015 года.

В турнире приняло участие 14 команд. Из-за вооружённого конфликта на востоке Украины ряд клубов выступал на стадионах других регионов страны: «Заря» Луганск на «Славутич-Арене» (Запорожье), донецкий «Олимпик» на киевском УТК имени Банникова, «Шахтёр» — на «Арене Львов». Из-за реконструкции стадиона «Металлург» в Днепродзержинске, «Сталь» домашние матчи проводила на стадионе «Метеор», в Днепропетровске:

Региональное распределение

Турнирная таблица 

|
|
|

|
|

 С команды «Волынь» снято 18 очков, в соответствии с решениями Дисциплинарного комитета ФИФА от 3 февраля, 9 октября и 15 декабря 2015 г.
 Запорожский «Металлург» был исключён из чемпионата 14 марта 2016 года, сыграв 16 матчей. В оставшихся матчах команде засчитаны технические поражения (-:+), а командам соперницам технические победы (+:-).
 С команды «Говерла» снято 9 очков в соответствии с штрафными санкциями за невыполнение решений КДК ФФУ от 12 февраля и 3 марта 2016 года.
 «Днепр» исключён из участия в еврокубках решением Финансового контрольного комитета УЕФА.
 Командам «Металлист» и «Говерла» отказано в получении аттестата на игру в следующем сезоне.

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Тур за туром

Составы

Тренерские изменения

Результаты матчей

Статистика игроков

Лучшие бомбардиры

Хет-трики

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 

Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры 

По итогам опросов Премьер-лигой тренеров и капитанов участвующих команд, лучшим арбитром сезона стал Анатолий Абдула

Жирным шрифтом выделены арбитры ФИФА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги
 Официальный сайт комитета арбитров ФФУ
 Высшая лига 2015/2016 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»

2015/2016
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2015/2016